Robert Burton puede referirse a:

 Robert Burton, atleta británico de la primera mitad del siglo XX.
 Robert Burton, un escritor británico del siglo XVII.